Een overzicht van het onroerend erfgoed in Gent. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Referenties
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

 B
Gent B